(le centre de l'univers) peut désigner plusieurs choses
 , un single du DJ Axwell
 , une série télévisée américaine diffusée en 2004–2005